Gal Koren, slovenski hokejist, * 16. januar 1992, Domžale.

Koren je v sezonah 2008/09 in 2009/10 igral za klub Jungadler Mannheim U18 v nemški mladinski ligi, obakrat je s klubom osvojil naslov prvaka, v sezoni 2010/11 za Kelowna Rocketse v ligi WHL, od sezone 2011/12 pa je bil član kluba KHL Medveščak v EBEL ligi ter v sezoni 2013/14 v ligi KHL. V drugem krogu lige je proti Dinamu iz Rige dosegel prvi gol slovenskega hokejista v ligi KHL vratarju Mikaelu Tellqvistu, ko je rezultat izenačil na 1:1. V širši postavi Medveščaka je bil kot četrti vratar tudi njegov mlajši brat Mitja Koren. Vseeno v ligi KHL ni dobil veliko priložnosti za igro, zato je konec decembra 2013 prestopil v HDD Tilia Olimpija in se s tem vrnil v ligo EBEL. Februarja 2014 je prestopil v slovaški HKm Zvolen, pred sezono 2014/15 se je vrnil k Olimpiji. Za sezono 2015/16 je prestopil v klub Manchester Storm, ki igra v britanski ligi EIHL.

Za slovensko mladinsko reprezentanco je nastopil na po dveh svetovnih prvenstvih U18 in svetovnih mladinskih prvenstvih. V slovenski članski reprezentanci je debitiral 5. aprila 2013 na prijateljski tekmi proti italijanski reprezentanci v Ledni dvorana Tabor. Leta 2013 je nastopil na svetovnem prvenstvu elitne divizije, leta 2014 pa na svetovnem prvenstvu divizije D1A.

Pregled kariere

|-
| Jungadler Mannheim
| Nemška ml. liga
| 08/09
|
| 18
| 7
| 14
| 21
|
| 16
|
| 8
| 6
| 2
| 8
|
| 6
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D2 U18
| 09
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jungadler Mannheim U18
| Nemška ml. liga
| 09/10
|
| 32
| 18
| 23
| 41
|
| 97
|
| 8
| 4
| 2
| 6
|
| 10
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D2 U18
| 10
|
| 5
| 9
| 14
| 23
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kelowna Rockets
| WHL
| 10/11
|
| 36
| 1
| 2
| 3
|
| 24
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 11
|
| 5
| 3
| 5
| 8
| 
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Avstrijska liga
| 11/12
|
| 39
| 2
| 2
| 4
| 0
| 12
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1
|-
| KHL Medveščak
| Hrvaška liga
| 11/12
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1A
| 12
|
| 5
| 4
| 3
| 7
| 
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Avstrijska liga
| 12/13
|
| 44
| 5
| 5
| 10
| +5
| 12
|
| 6
| 1
| 0
| 1
| -1
| 4
|-
| KHL Medveščak
| EBYSL
| 12/13
|
| 2
| 3
| 0
| 3
| -2
| 4
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 13
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| KHL
| 13/14
|
| 23
| 1
| 0
| 1
| +1
| 2
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| HDD Telemach Olimpija
| Avstrijska liga
| 13/14
|
| 15
| 4
| 4
| 8
| -7
| 10
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| HKm Zvolen
| Slovaška liga
| 13/14
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1A
| 14
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 240
| bgcolor="#7FFF00" | 57
| bgcolor="#7FFF00" | 73
| bgcolor="#7FFF00" | 130
| bgcolor="#7FFF00" | -4
| bgcolor="#7FFF00" | 191
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 29
| bgcolor="#7FFF00" | 11
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" | 16
| bgcolor="#7FFF00" | -2
| bgcolor="#7FFF00" | 24
|}

Sklici in opombe

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski centralni napadalci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti Kelowna Rockets
Hokejisti KHL Medveščak
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti HKm Zvolen
Domžalski športniki
Hokejisti Manchester Storm